Dmitrij Golitsyn kan syfta på bland andra:

 Dmitrij Alexejevitj Golitsyn
 Dmitrij Dmitrijevitj Golitsyn
 Dmitrij Michailovitj Golitsyn (1665–1737)
 Dmitrij Michailovitj Golitsyn (1721–1793)
 Dmitrij Petrovitj Golitsyn
 Dmitrij Vladimirovitj Golitsyn